Fraser Island ist der Name folgender Inseln:

* Fraser Island, vor Australien
 Fraser Island (Antarktika), vor der Antarktischen Halbinsel
 Fraser Island (Minnesota), im Koochiching County, Bundesstaat Minnesota, Vereinigte Staaten
 Fraser Island (Honda Bay), in der Honda Bay, Philippinen